Това е списък на асирийските царе в Асирия.

На асирийски език Š/š се изговаря като Ш, S като нормално С.

Списък на асирийските царе

4. Династия

Междинен период на узурпаторите

Адаси-династия

Средно асирийско царство

Ново асирийско царство

Източници

Литература 
 E. Weidner, Archiv für Orientforschung. Graz 22.1968, 76 – 77. 
 Texte aus der Umwelt des Alten Testaments. Neue Folge. Bd 2. Gütersloh 2004. ISBN 3-579-05289-6
 N. Na'aman, Chronology and History in the Late Assyrian Empire (631 – 619 B.C.). in: Zeitschrift für Assyriologie. de Gruyter, Berlin 81.1991, 243 – 267.

Външни препратки 
 synchronistische Königsliste
 assyrische Königsliste

Списъци на хора